Dauven ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Dauven (* 1966), deutscher Kunstpädagoge, freier Künstler und Lehrer
 Stephan Dominicus Dauven (1732–1797), Bürgermeister der Reichsstadt Aachen